Тепоскваутла има више значења:

 Тепоскваутла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепоскваутла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику